Иванова — женская форма русской фамилии Иванов.

Известные носительницы

А 
 Иванова, Алевтина Михайловна (род. 1975) — российская легкоатлетка.
 
 Иванова, Алёна Сергеевна (род. 1994) — российская биатлонистка.
 Иванова, Алина Петровна (род. 1969) — советская и российская легкоатлетка.
 Иванова, Альбертина Петровна (род. 1954) — марийская поэтесса, редактор.
 Иванова, Ана (род. 1984) — парагвайская актриса.
 
 
 Иванова, Антония (1931—2004) — болгарская шахматистка.

Б 
 Иванова, Борислава (род. 1966) — болгарская гребчиха-байдарочница.

В 
 
 Иванова, Валерия (род. 1972) — российская писательница.
 Иванова, Варвара (род. 1987) — российская арфистка.
 Иванова, Варвара Михайловна (Соломина; 1862—1903) — российская оперная и опереточная артистка.
 Иванова, Вера Васильевна (1934—2019) — советский и российский учёный, директор Научно-исследовательского института детских инфекций, член-корреспондент РАМН и РАН.
 Иванова, Вероника Петровна (род. 1996) — белорусская спортсменка, борец вольного стиля.
 Иванова, Виктория Николаевна (1924—2002) — советская оперная певица (сопрано).
 Иванова, Виолета — болгарский астроном.

Г

Д 
 Иванова, Даниэла (род. 2002) — латвийская спортсменка, тяжёлоатлека. 
 
 Иванова, Димитрана (1881—1960) — болгарский реформатор в сфере образования, суфражистка и борец за права женщин.

Е 
 
 Иванова, Евдокия Алексеевна (в девичестве Соколова; 1810—1905) — русская театральная актриса, оперная певица.

Ж

З

И 
 Иванова, Изабелла Николаевна (1929—2006) — советский и российский дирижёр, хормейстер, педагог.
 Иванова, Изольда Анатольевна (1932—2017) — советская и российская писательница, историк, исследователь битвы за Ленинград.
 Иванова, Ираида Трофимовна (1919—2002) — заслуженная артистка РСФСР.

К

Л 
 
 Иванова, Лили (род. 1939) — болгарская певица.
 Иванова, Лина Игоревна (род. 30 июня 1986) — российская актриса.
 Иванова, Любовь Михайловна (1914—1974) — российская журналистка.

М 
 
 
 
 Иванова, Мими (род. 1946) — болгарская поп-певица.
 Иванова, Минодора Макаровна (1922—2014) — профессор Московского института нефтехимической и газовой промышленности.

Н 
 
 Иванова, Нанули Викторовна (род 1958) — советский, украинский и российский офтальмолог.

О 
 Иванова, Олимпиада Владимировна (род. 1970) — российская легкоатлетка (спортивная ходьба).

П 
 Иванова, Петя Колева (известна как: Преслава; род. 1984) — болгарская певица.

Р 
 Иванова, Раиса Ивановна (более известная под фамилией Демент; род. 1941) — советская и российская актриса, народная артистка России.
 Иванова, Римма Михайловна (1894—1915) — российская сестра милосердия.
 Иванова, Розалия Ивановна (1944—2005) — советский и российский юрист.

С 
 
 Иванова, Степанида Ивановна (возможно, Степановна; 1927—1981) — удмуртская поэтесса.

Т

Ф, Х 
 Иванова, Фатима Залимгериевна (род. 1965) — российский политик, член Совета Федерации.
 Иванова, Халида Ивановна (род. 1949) — народная артистка Российской Федерации.

Ю

Я 
 Иванова, Янина Григорьевна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.

Двойные фамилии 
 Иванова-Борейша, София Андреевна (1856—1927) — русская революционерка, народница, член Исполнительного комитета партии «Народная воля».
 Иванова-Васильева, Надежда Владимировна (ок. 1901 — ок. 1971) — самозванка, выдававшая себя за спасшуюся великую княжну Анастасию Николаевну.
 Иванова-Головко, Кира Николаевна (1919—2017) — советская и российская актриса.
 Иванова-Исаева, Тамара Михайловна — гастрономический и винный критик, переводчик с французского, журналист.
 Иванова-Казас, Ольга Михайловна (1913—2015) — советский и российский эмбриолог, доктор наук, заслуженный Соросовский профессор.
 Иванова-Подобед, Софья Васильевна (1887—1953) — советский рентгенолог.
 Иванова-Сергеева, Светлана Сергеевна (род. 1976) — российская актриса, театральный режиссёр, педагог.
 Иванова-Эберлинг, Елена Александровна (1905—1971) — русская советская художница, живописец.

 Воронина-Иванова, Александра Ивановна (1806—1850) — русская балерина, солистка московской труппы Императорского балета.
 Иванова-Ямаева, Галина Николаевна (род. 1942) — марийская советская актриса театра, заслуженная артистка РСФСР. 
 Раевская-Иванова, Мария Дмитриевна (1840—1912) — живописец и педагог, первая женщина в Российской империи, которой Петербургская Академия художеств присвоила звание художника.

Другое 
 (4365) Иванова — астероид из группы главного пояса.
 Иванова — деревня в Аларском районе Иркутской области России.

См. также